Sergei Malzow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Akimowitsch Malzow (1771–1823), russischer Unternehmer
 Sergei Iwanowitsch Malzow (1810–1894), russischer Großgrundbesitzer und Unternehmer